Lycée de la Communication peut faire référence :
au lycée de la Communication de Toulouse ;
au lycée de la Communication de Metz (Technopôle).